Гудсон () — английская фамилия. Известные носители:

 Гудсон, Кларенс (род. 1982) — американский футболист.
 Гудсон, Эдриэнн (род. 1966) — американская баскетболистка.